Doutel ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Xavier Doutel († 1748), portugiesischer Offizier und Kolonialverwalter 
 Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento, portugiesischer Kolonialverwalter